Le nom Mecklenburg peut désigner :
 En Allemagne
 le Mecklembourg, une région de l'Allemagne septentrionale
Mecklembourg-Schwerin

 Aux États-Unis
 le comté de Mecklenburg, en Caroline du Nord
 le comté de Mecklenburg, en Virginie